Ла-Кот-ан-Кузан
 Сен-Жорж-ан-Кузан
 Сай-су-Кузан

 Кузан Мар'ян (*29 вересня 1925 — † 12 квітня 2005) — французький композитор і диригент українського походження.
 Кузан Василь Васильович (* 25 лютого 1963) — український поет, журналіст, член Національної спілки письменників України.